Конвой №3827 – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у серпні – вересні 1943-го. 

Пунктом призначення конвою був атол Трук у у центральній частині Каролінських островів, де ще до війни створили потужну базу японського ВМФ, з якої до лютого 1944-го провадились операції у цілому ряді архіпелагів. Вихідним пунктом став розташований у Токійській затоці порт Йокосука (саме звідси традиційно вирушала більшість конвоїв на Трук). 

Конвой складався із двох загонів:

-       3827А, до якого увійшли транспорти «Нікко-Мару» та «Косей-Мару» під охороною кайбокану (фрегату) «Фукує»;

-       3827В, що складався із транспортів «Шонан-Мару», «Сінсей-Мару» (Shinsei Maru) та танкеру №6010 з ескортом із мисливця за підводними човнами CH-47.

Обидва загони вийшли з порту 27 серпня 1943-го, а вже в ніч на 28 серпня за десяток кілометрів на захід від острова Мікура (архіпелаг Ідзу) американський підводний човен USS Tarpon перехопив  3827В. Субмарина дала залп із чотирьох торпед та досягнула одного влучання у «Сінсей-Мару», втім, уражене судно не затонуло та змогло 30 серпня повернутись до Токійської затоки («Сінсей-Мару» загине лише на початку 1945-го унаслідок атаки авіації).

Що стосується загону 3827А, то він успішно прослідував по маршруту і 6 вересня 1943-го прибув на Трук.

Примітки 

3827